2011 Голяма награда на Европа е 21-вото за Голямата награда на Европа и осми кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 26 юни 2011 година на пистата Валенсия, Испания.

Репортаж 
Това състезание е спечелено от действащия шампион и лидер в класирането Себастиан Фетел който стартира от пол-позиция и правейки най-бърза обиколка в 53 об. Фернандо Алонсо и Марк Уебър финишираха на втора и трета позиция. Другият испанец Хайме Алгерсуари направи състезанието на живота си като финишира на 8-а позиция, след като стартира на 18-а позиция. Голямата награда на Европа ще се запомни като най-големия брой завършени състезатели (общо 24) побеждавайки рекорда от 2011 Голяма награда на Китай. Витантонио Лиуци почти затвори с обиколка своя съотборник Нараин Картекиан от тима на Хиспания Рейсинг.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Европа
Спорт във Валенсия
Автомобилен спорт в Испания